Zwaantje kan verwijzen naar:
Zwaantje (gebak), een soort gebak
Zwaantje (Ridderkerk), een buurtschap in de gemeente Ridderkerk in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
Zwaantje (Beveren), een buurtschap in de gemeente Beveren in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
Zwaantje (Nijemirdum), een windmolen
Zwaantje, Belgisch-Nederlands voor een motoragent van de Federale Politie (voormalige Rijkswacht)

Zie ook 
 Het Zwaantje, buurtschap in de gemeente Rijnwoude in de Nederlandse provincie Zuid-Holland